Kriminalpolizei steht für:

 Kriminalpolizei
 Kriminalpolizei (Litauen)